Babkowate (Plantaginaceae Juss.) – rodzina roślin należących do rzędu jasnotowców (Lamiales Bromhead). Obejmuje ok. 90 rodzajów z ok. 1900 gatunkami. Rodzajem typowym jest babka Plantago. W dawniejszych systemach klasyfikacyjnych okrytonasiennych (np. w systemie Cronquista z 1981) była to jedyna rodzina w obrębie rzędu Plantaginales obejmująca jedynie trzy rodzaje: babka (Plantago), brzeżyca (Littorella) oraz Bougueria. Późniejsze liczne prace filogenetyczne, podsumowane przez członków Angiosperm Phylogeny Group (APG), wykazały, że takson powinien znaleźć się w obrębie rzędu jasnotowców (Lamiales). Co istotne, okazało się, że babkowate w dawnym wąskim ujęciu (Plantaginaceae sensu stricto) są zagnieżdżone w obrębie linii rozwojowych kilkudziesięciu rodzajów dawniej zaliczanych do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae), przy czym w liczbie tej nie znalazł się rodzaj typowy dla tej rodziny – trędownik (Scrophularia). Chociaż nazwa Veronicaceae (1782) jest najstarszą zastosowaną dla takiej grupy, to jednak nazwa Plantaginaceae (1789) została uznana za właściwą zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej i ona też została użyta w kolejnych systemach publikowanych przez APG, w tym w systemach APG III z 2009 i APG IV z 2016.

Babkowate w szerokim sensie (Plantaginaceae sensu lato) są rodziną bardzo zróżnicowaną i kosmopolityczną, choć najliczniej reprezentowaną w strefie klimatu umiarkowanego. Do rodziny tej należą rośliny zielne (w tym rośliny wodne). Zróżnicowanie utrudnia opisanie cech charakterystycznych. Cechami wyróżniającymi ją od innych przedstawicieli jasnotowców są niepodzielone poprzecznie główki włosków gruczołowych oraz podzielone torebki.

Morfologia 

 Pokrój  Roczne lub wieloletnie rośliny zielne, rzadko krzewy. 
 Liście Skrętoległe (też w przyziemnych rozetach) lub naprzeciwległe, o blaszce pojedynczej lub złożonej. 
 Kwiaty Zróżnicowane u różnych przedstawicieli. U niektórych 4-krotne, u innych 5–8-krotne, często o symetrii grzbiecistej. U wielu przedstawicieli kwiaty są bardzo uproszczone np. u roślin wiatropylnych takich jak babki) lub wodnych jak przęstki i rzęśl. 
 Owoce Torebki.

Systematyka 

Grupa kilkunastu rodzajów z lindernią (Lindernia) wyodrębniona została w 2007 roku jako odrębna rodzina linderniowatych (Linderniaceae), co zostało uwzględnione w systemie APG III z 2009. Niektórzy autorzy sugerują także konieczność wyłączenia w randze osobnej rodziny grupy Gratiolaceae (m.in. z rodzajami konitrut Gratiola i limnofila Limnophila). W systemie APG IV z 2016 nie wprowadzono zmian w klasyfikacji rodziny.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin jasnotowców reprezentujących grupę astrowych w obrębie dwuliściennych właściwych:

 Podział rodziny według GRIN (w ujęciu odpowiadającym systemowi APG IV)

Plemię Angelonieae:

Plemię Antirrhineae:

Plemię Callitricheae:
 Callitriche L. – rzęśl
 Hippuris L. – przęstka

Plemię Cheloneae:

Plemię Digitalideae:
 Digitalis L. – naparstnica
 Erinus L. – erynus
 Isoplexis (Lindl.) Loudon

Plemię Globularieae:
 Campylanthus Roth
 Globularia L. – kulnik
 Poskea Vatke

Plemię Gratioleae:

Plemię Hemiphragmeae:
 Hemiphragma Wall.

Plemię Plantagineae:
 Aragoa Kunth
 Littorella P. J. Bergius – brzeżyca
 Plantago L. – babka

Plemię Sipthorpieae:
 Ellisiophyllum Maxim.
 Sibthorpia L.

Plemię Veroniceae:

 Pozycja rodziny w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Lamianae Takht., rząd jasnotowce (Lamiales Bromhead), rodzina babkowate (Plantaginaceae Juss.).

W ujęciu Reveala do rodziny zaliczane były tylko:
 rodzaj: Bougueria Decne. – takson monotypowy z gatunkiem – Bougueria nubicola Decne (według GRIN gatunek włączany do rodzaju babka Plantago)
 rodzaj: Littorella P.J. Bergius – brzeżyca, w Polsce występuje jeden gatunek
 rodzaj: Plantago L. – babka, w Polsce występuje kilka gatunków

Przypisy